Haploskupina P může znamenat:

 Haploskupina P (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina P (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA